Floriane, seltener Florianne [] ist die französische, weibliche Variante des Vornamens Florian.

Namensträgerinnen 
 Floriane Daniel (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Floriane Eichhorn (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Floriane Gnafoua (* 1996), französische Sprinterin
 Florianne Koechlin (* 1948), Schweizer Biologin und Publizistin
 Floriane Liborio (* 1988), französische Taekwondoin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Französischer Personenname